Die südafrikanische Squashnationalmannschaft ist die Gesamtheit der Kader des südafrikanischen Squashverbandes Squash South Africa. In ihm finden sich südafrikanische Sportler wieder, die ihr Land sowohl in Einzel- als auch in Teamwettbewerben national und international im Squashsport repräsentieren.

Historie

Herren 
Südafrika nahm an der ersten Austragung der Weltmeisterschaft 1967 teil und schloss das Turnier auf Rang vier ab. Es folgten Teilnahmen 1969 und 1973, ehe Südafrika für längere Zeit auf eine Teilnahme verzichtete. Beide Male erreichte die Mannschaft den dritten Rang, das bis heute beste Resultat. Erst 1993 gehörte die südafrikanische Mannschaft wieder zum Teilnehmerfeld und erreichte mit dem 13. Rang das aufgrund des Modus bestmögliche Ergebnis. Seitdem erreichte Südafrika immer das Achtel- oder Viertelfinale, wobei zweimal Rang fünf das beste Abschneiden bedeutete und ein 19. Rang 2019 das schwächste.

Aktueller Kader 
Bei der letzten Weltmeisterschaft 2019 bestand die südafrikanische Mannschaft aus den folgenden Spielern:

Bilanz

Weblinks 
 Squash South Africa

Squashnationalmannschaft
Nationalmannschaft
Squash